The Nuisance (1920), een film van Horace Davey
The Nuisance (1921), een film van Jess Robbins
The Nuisance (1933), een film van Jack Conway